Азиз Эминович Измайлов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор, доктор педагогических наук, член-корреспондент АН Киргизской ССР. Действительный член АПН СССР (1967), иностранный член РАО (1999).

Биография 
Родился в 1913 году в Евпатории.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1980 гг. — заведующий семилетней
интернатной школы в городе Евпатория, заведующий Джалал-Абадским гороно, заведующий Джалал-Абадским районо, преподаватель
Джалал-Абадского педтехникума, заместитель начальника, начальник управления высших и средних учебных заведений Наркомпроса Киргизской ССР, инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом кадров, заведующий отделом науки, вузов и школ ЦК КП Киргизии, директор Республиканского института усовершенствования учителей, директор Киргизского научно-исследовательского института педагогики.

Умер в 2004 году.

Библиография 
 «К вопросу об изучении обобщения и распространения передового педагогического опыта» (1952)
 «Из опыта политехнического обучения в школах Киргизии» (1955)
 «Мектепте атеисттик тарбия берүү» (1967)
 «Кыргызстандагы советтик мектептердин тарыхы (1917—1957)» (1961)
 «Мектепте кесип тандоого багыт берүү» (1965)
 «По ленинскому пути» (1970)
 «В. И. Ленин и проблемы воспитания и образования» (1971)
 «Просвещение в республиках советского Востока» (1973)
 «Изучение развития культуры народов Средней Азии и Казахстана в курсе истории СССР» (в 8-10 классах); (1986).

Ссылки 
 Измайлов  
Биография к 90-летию со дня рождения 

Доктора педагогических наук
Члены-корреспонденты АН Киргизской ССР
Иностранные члены РАО
Директора научно-исследовательских институтов
Выпускники Крымскотатарской школы № 13 (Симферополь)